cat – polecenie systemu Unix
 Caterpillar – producent maszyn budowlanych i górniczych
 Stanisław Mackiewicz ps. Cat – Premier Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie
 Cat – wyspa w archipelagu Bahama
 .cat – domena internetowa
 CAT – Centrum Antyterrorystyczne

CAT 
 turbulencja czystego nieba ()
 tłumaczenie przy użyciu komputera ()
 osiowa tomografia komputerowa ()
 czas środkowoafrykański ()

gl:Gato (homónimos)
zh:猫 (消歧义)